Miejscowości w USA:
 Arrowsmith – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
Gminy w USA:
 Arrowsmith (ang. Arrowsmith Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean